Genichi Taguchi (Takamachi, 1924), enginyer japonès que ha treballat sobretot a l'àrea de la qualitat i l'estadística industrial
 Mitsuhisa Taguchi (Prefectura d'Akita, 1955–2019), futbolista japonès
 Taishi Taguchi (Okinawa, 1991), futbolista japonès